Первый кабинет Бориса Джонсона
 Второй кабинет Бориса Джонсона